Чубаровский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Чубаровский сельсовет — Калужская область, Жуковский район.
 Чубаровский сельсовет — Московская область, Волоколамский район. Упразднён в 1954.
 Чубаровский сельсовет — Пензенская область, Колышлейский район.
 Чубаровский сельсовет — Рязанская область, Сасовский район.